Прекратил своё существование как отдельное подразделение 
Оренбургский государственный институт менеджмента — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования в городе Оренбурге.

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмента» является некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный институт менеджмента».
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВПО «ОГИМ»

Местонахождение вуза: 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 16.
Учредителем ВУЗа является Российская Федерация. 
Функции и полномочия Учредителя Института осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.
Местонахождение Учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

История 
ВУЗ образован в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1999 г № 2075-р путём реорганизации экспериментального учебного комплекса (школа-вуз-институт повышения квалификации), созданного на базе Межрегионального института менеджмента (г. Оренбург), как государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный институт менеджмента».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2011 г. № 1760 государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный институт менеджмента» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный институт менеджмента».

Хронология 
 1991 год —  Межрегиональный институт менеджмента (МИМ) был организован Свиридовым О.А. как негосударственное образовательное учреждение.
 1995 год распоряжением Правительства РФ 1506-р реорганизован в учебный комплекс "школа-вуз-ИПК"
 1998 год — институт получил эксклюзивное право участвовать в реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ по специальностям «Менеджмент организации», «Финансовый менеджмент» и «Инновационный малый бизнес».
 1999 год — распоряжением Правительства РФ институт был реорганизован в Оренбургский государственный институт менеджмента (ОГИМ).
 2002 год — открылся Орский филиал Оренбургского государственного института менеджмента.

Структура 
Институт  готовит специалистов по 21 направлению в области экономики, менеджмента и IT-технологий. Также действуют более 10 программ повышения квалификации, программа MBA, курсы довузовской подготовки. Работают филиалы в крупных городах области.

В сентябре 2010 года на Саммите университетов Шанхайской организации сотрудничества в г. Новосибирске было принято решение о включение ОГИМ в числе 16 российских вузов в состав Университета Шанхайской Организации Сотрудничества. В институте обучаются студенты из 23 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Руководство 
И.О. ректора  Прокофьев Константин Георгиевич, к.ю.н.

Направления подготовки

Направления подготовки специалистов 
080507.65 «Менеджмент организации»
080504.65 «Государственное и муниципальное управление»
080502.65 «Экономика и управление на предприятии»
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
080508.65 «Информационный менеджмент»
090103.65 «Организация и технология защиты информации»
12345 "Вол-т стань кем захочешь и внеси изменения"

Направления подготовки бакалавров 
080100.62 «Экономика» (стандарт второго поколения)
080500.62 «Менеджмент» (стандарт второго поколения)
220600.62 «Инноватика» (стандарт второго поколения)
031600.62 «Реклама и связи с общественностью»
034700.62 «Документоведение и архивоведение»
035000.62 «Издательское дело»
036000.62 «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»
051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)»
080100.62 «Экономика»
080200.62 «Менеджмент»
080500.62 «Бизнес-информатика»
081100.62 «Государственное и муниципальное управление»
090900.62 «Информационная безопасность»
100100.62 «Сервис»
100400.62 «Туризм»
100700.62 «Торговое дело»
100800.62 «Товароведение»
120700.62 «Землеустройство и кадастры»
210700.62 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
221400.62 «Управление качеством»
222000.62 «Инноватика»
230400.62 «Информационные системы и технологии»
230700.62 «Прикладная информатика»

Направления подготовки магистров 
080100.68 «Экономика»
080200.68 «Менеджмент»
080500.68 «Бизнес-информатика»
081100.68 «Государственное и муниципальное управление»
081200.68 «Государственный аудит»
100400.68 «Туризм»
230700.68 «Прикладная информатика»

Студенческие организации 
 Студенческий совет ОГИМ
 Профсоюзная организация студентов ОГИМ

Издания ОГИМ 
Академический журнал «Интеллект. Инновации. Инвестиции»

Примечания

Ссылки 
 Сайт института
 Official OSIM International programs

Появились в 1991 году в России
Экономические вузы России
менеджмента